Охотники за сокровищами (, ) — гонконгский комедийный боевик 1981 года, режиссёр Лау Кавин
 Охотники за сокровищами () — российско-американский приключенческий фильм 2007 года, режиссёр Брента Хаффа
 Охотники за сокровищами () — германский фантастический боевик 2008 года, режиссёр Жан де Сегонзак
 Охотники за сокровищами () — бельгийский триллер 2009 года, режиссёр Пол Брюлс
 Охотники за сокровищами () — тайваньский фантастический боевик 2009 года, режиссёр Чжу Яньпин
 Охотники за сокровищами () — американский фильм-драма 2014 года, режиссёр Джордж Клуни